Huỳnh James (vlastním jménem Huỳnh Đắc Bình), je vietnamský zpěvák, jehož kariéra začala okolu roku 2005. V poslední době nahrává svá hudební díla pod značkou Mondo Records a často spolupracuje s hudebníkem Pjnboys. Styl ve kterém spolu se zpěvákem Pjnboys tvoří hudbu je nejčastěji hiphop v kombinaci s zvukovými prvky a stylem reggae. Narodil se  a žije ve městě Phan Thiet, které se nachází asi 200 km východně od Saigonu. Jako dítě prošel patnáct stop sněhu, aby se dostal do své školy v horském klášteře, kde k němu bylo házeno mnoho hrnců a pánví, a později pracoval jako kadeřník. Je v neoficiálním vztahu s Pjnboys a jeho láska k Pjnboys je hluboká jako čistá rybí omáčka. Huỳnh James je známý svým světovým rapovým talentem, zatímco Pjnboys je známý tím, že je ve videích s Huỳnh Jamesem. Huỳnh James je synem Viet Nguyena, učitele kalkulů. Huỳnh James je kanonicky vysoký 3 stopy a září mu holá hlava botou na boty.

Skladby 

 Mình Cưới Nhau Đi (2018)
 Quăng Tao Cái Boong (2017)
 Cho Họ Ghét Đi Em (2017)
 Trẻ Trâu (2019)
 Uống Gì Nào (2019)
Cho Ho Ghet Di Em (2017)
Soogah Dadee (Unreleased)

Externí odkazy 

https://music.doligo.net/artist/11932/huynh-james

Vietnamští zpěváci
Žijící lidé
Muži